Luke Short ist der Name folgender Personen:

* Luke Short (Geschäftsmann) (1854–1893), US-amerikanischer Geschäftsmann, Spieler und Revolverheld 
 Luke Short (Autor) (1908–1975), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist